Osoby o tym nazwisku:
 Josef Angermüller – niemiecki żużlowiec
 Monique Angermüller – niemiecka łyżwiarka szybka